Het PDC William Hill World Darts Championship 2017 was de 24ste editie van het World Darts Championship dat georganiseerd werd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi begon op 15 december 2016. Het toernooi werd traditiegetrouw gehouden in het Alexandra Palace te Londen.

Michael van Gerwen won het wereldkampioenschap door in de finale titelverdediger Gary Anderson met 7-3 te verslaan.

Opzet en gekwalificeerde spelers 
Het deelnemersveld bestond uit 72 spelers. De top-32 spelers van de PDC Order of Merit op 27 november 2016 (na de Players Championship Finals) plaatsten zich direct voor het toernooi.

Via de Pro Tour Order of Merit kwalificeerden de zestien hoogste niet-gekwalificeerde spelers van de PDC Pro Tour 2016 en de vier hoogste niet-gekwalificeerde spelers van de European Pro Tour Order of Merit zich.

Ook werden er vier tickets vergeven door middel van een kwalificatietoernooi in Wigan dat werd gehouden op 28 november 2016. De nummer één werd direct tot de eerste ronde toegelaten, de andere drie tot de voorronde.

Daarnaast plaatsten achttien andere internationale spelers zich via verschillende kwalificatiecriteria.

De volgende spelers namen deel aan het PDC World Darts Championship 2017:

Prijzengeld 
De prijzenpot van het PDC World Darts Championship 2017 bedroeg £1.650.000, een verhoging van £150.000 ten opzichte van de vorige editie.

Het prijzengeld werd als volgt verdeeld:

Schema

Voorronde 
In de voorronde werd gespeeld volgens best of three sets. Wedstrijden werden gespeeld voorafgaand aan de partijen waarin spelers waren ingedeeld in de eerste ronde.

Laatste 64

Deelnemers per land
Deze tabel laat zien welke landen per ronde in het toernooi zaten. Hier is ook de kwalificatie in meegerekend. Er zijn 22 landen aanwezig op dit WK, 1 minder dan vorig jaar.

Trivia
 Voor het eerst in de geschiedenis van het WK darts (zowel BDO als PDC) stond er geen enkele Engelsman in de halve finale. Het was ook sinds 2009 dat de nummers 1 en 2 geplaatst voor het toernooi, elkaar tegenkomen in de finale.
 In de halve finale brak Michael van Gerwen het record gemiddelde met drie pijlen van 114.05 op het wereldkampioenschap. Het vorige record stond sinds 2002 op naam van Phil Taylor (111.21).
 In diezelfde halve finale werd het record van het verliezende gemiddelde gebroken door Raymond van Barneveld met 109.34. Dit stond sinds de tweede ronde van dit wereldkampioenschap op naam van Christo Reyes (106.07) die met deze cijfers verloor van Michael van Gerwen.
 Phil Taylor nam voor de 28ste opeenvolgende keer deel aan een wereldkampioenschap (zowel BDO als PDC). Een evenaring van het record van John Lowe.
 Er werd op dit toernooi in totaal 708 keer 180 gegooid, een nieuw record voor het PDC World Championship.
 Gary Anderson gooide gedurende het hele toernooi 71 keer 180, ook hiermee is een record gebroken.
 In de finale tussen Michael van Gerwen en Gary Anderson werd er 42 keer 180 gegooid. Nooit eerder werd er in een professionele wedstrijd zoveel keer de maximumscore gegooid.
 Gary Anderson gooide in de finale een gemiddelde van 104,93. Dit is het hoogst verliezend gemiddelde ooit gegooid in een finale van het PDC wereldkampioenschap.   

Darts in 2017
2017